William Hill kan syfta på:

Personer
 Arthur William Hill, brittisk botaniker
 George William Hill, amerikansk astronom
 William Luther Hill, amerikansk politiker

Annat
 William Hill (spelbolag)